Торфопредприя́тие — предприятие по добыче и переработке торфа: для сельскохозяйственных нужд (употребление торфа как органического удобрения), а также для его использования в качестве топлива в котлах.

Торфопредприятие 
Торф добывают открытым способом. Добыча торфа ведётся двумя основными способами: фрезерным и гидравлическим. При фрезерном способе торф послойно срезается. При гидравлическом способе торф заливают водой, получившуюся массу откачивают торфрнасосом, а затем сушат. При добыче торфа часто использовались узкоколейные железные дороги. После добычи торфа остаются обширные карьеры, обычно заполненные водой.

Торф, используемый как топливо, прессуется в торфобрикеты, размером и формой напоминающие кирпичи, что делает более удобным его использование в котлах. Торфопредприятия распространены в регионах, где имеются большие залежи торфа (например, Беларусь, Тверская область), а также по тем или иным причинам нет возможности провести природный газ или добывать каменный уголь. Зачастую добыча торфа экономически целесообразнее добычи угля, так как она осуществляется с меньшими затратами, в частности из-за открытого способа разработок сырья, залегающего непосредственно у поверхности. Наибольшее развитие торфяная промышленность получила в 1950—1980-е годы. В настоящее время освоенные запасы в значительной степени выработаны, масштабы добычи небольшие, не покрывающие запросов крупных потребителей. Также и развитие сети газопроводов, благоустройство населённых пунктов и уменьшение потребностей населения в твёрдом топливе, перевод ТЭЦ и тепловых электростанций на более дешёвый газ и доступные в промышленных масштабах уголь и мазут, во многом обусловили снижение спроса на торф как топливо. Однако в последнее время на фоне растущих в России цен на энергоносители (природный газ) наблюдается возрастание интереса к использованию торфа в качестве топлива, в частности, к его опосредованному использованию — используется не сам торф, а синтетические продукты его переработки, что является более экологичным и выгодным процессом.

Торфопредприятия России 

 Альцевское торфопредприятие
 Богородское торфопредприятие
 Параньгинское торфопредприятие
 Дымное торфопредприятие (Светлополянск — болота)
 Пищальское торфопредприятие
 Гороховское торфопредприятие
 Керженское торфопредприятие
 Мокеиха-Зыбинское торфопредприятие
 Гусевское торфопредприятие «Владимир-Торф»
  Пельгорское торфопредприятие
  Ронгинское торфопредприятие
 Ранцевское торфопредприятие
 Торфопредприятие «Васильевский Мох»
 Торфопредприятие ООО «Велторф»
 Солотчинское торфопредприятие (Ласковский участок)
  Мещерское торфопредприятие
  Кушаверское торфопредприятие
  Тёсово торфопредприятие
  Редчинское торфопредприятие
  Рославльское торфопредприятие
  Бельниковское торфопредприятие
 Отворское торфопредприятие
  Торфопредприятие «Гладкое»
  Торфопредприятие «Ларьян»
  Торфопредприятие Заплюсское
 Коптевское торфопредприятие
 Тейковское торфопредприятие

Фотогалерея

См. также 

 Торф
 Торфяник
 ВяткаТорф

 Торфяная промышленность
 Нелидовский машиностроительный завод
 Камбарский машиностроительный завод

Примечания

Ссылки 

 Добыча и использования Торфа. www.rcom.ru
 Фрезерный способ добычи торфа. www.peatmoss.ru
 Информационный портал Торфяная отрасль «Peat industry» www.industry-peat.ua
Торфяная промышленность
Торф
Добыча полезных ископаемых